Pree ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Pree (* 1950), österreichischer Kirchenrechtler
 Wolfgang Pree (* 1964), österreichischer Informatiker

Pree ist außerdem der Name von:
 Kloster La Prée, französisches Zisterzienserkloster in Ségry